

USA
Perry megye (Alabama) 
Perry megye (Arkansas) 
Perry megye (Illinois) 
Perry megye (Indiana) 
Perry megye (Kentucky)
Perry megye (Mississippi) 
Perry megye (Missouri) 
Perry megye (Ohio)
Perry megye (Pennsylvania) 
Perry megye (Tennessee)

Ausztrália
Perry megye (Új-Dél-Wales)

Lásd még 
Perry (egyértelműsítő lap)